Пиннов (Мекленбург) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Пиннов (Уккермарк) — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.